A 2021–2022-es Formula–E világbajnokság az elektromos formulaautós szériának nyolcadik szezonja volt. Az egyéni bajnokságban Nyck de Vries, míg a csapatok között a Mercedes-Benz EQ Formula E Team érkezett címvédőként. 

Az egyéni világbajnoki címet a belga Stoffel Vandoorne szerezte meg, míg a konstruktőri címet a távozó Mercedes-Benz EQ csapata hódította el.

A széria a kiírás végén búcsúzott az úgynevett "Gen2" konstrukciótól, és a 2022–2023-as idénytől a modernebb és jobb "Gen3" gépekkel szerepeltek.

Tesztek

A szezon előtt 
A szezon előtti kollektív teszteket november 29. és december 2. között tartották meg a spanyolországi Circuit Ricardo Tormo pályán.

Csapatok és versenyzők

Átigazolások

Csapatváltások 
 Lucas di Grassi; Audi Sport ABT Schaeffler versenyző → ROKiT Venturi Racing versenyző
 Maximilian Günther; BMW i Andretti Motorsport versenyző → Nissan e.dams versenyző
 Oliver Rowland; Nissan e.dams versenyző → Mahindra Racing versenyző

Újonc versenyzők 

  Antonio Giovinazzi; Formula–1, Alfa Romeo versenyző → Dragon / Penske Autosport versenyző

 Dan Ticktum; Formula–2, Carlin versenyző → NIO 333 FE Team versenyző
 Oliver Askew; IndyCar, Rahal Letterman Lanigan Racing versenyző → Avalanche Andretti Formula E versenyző

Távozó versenyzők 

  Norman Nato; ROKiT Venturi Racing versenyző → Jaguar TCS Racing tesztversenyző

 René Rast; Audi Sport ABT Schaeffler versenyző → DTM, Team Abt Sportsline versenyző
 Alex Lynn; Mahindra Racing versenyző → WEC, United Autosports USA versenyző
 Tom Blomqvist; NIO 333 FE Team versenyző → IMSA SportsCar-bajnokság, Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian versenyző
 Joel Eriksson; Dragon / Penske Autosport versenyző → 24H-széria, Lamborghini Leipert Motorsport versenyző

Csapatváltozások 

  Envision Virgin Racing → Envision Racing
  Jaguar Racing → Jaguar TCS Racing
  BMW i Andretti Motorsport → Avalanche Andretti Formula E

Távozó márkák 

  Audi
  BMW

Szabályváltozások 

 Az eddigi kétcsoportos időmérő rendszert elvetették, miután több kritikát is kapott a bajnoki esélyes pilótáktól korábban, ezért egy teljesen új kvalifikációs rendszert vezettek be. A versenyzőket a bajnokság aktuális állása alapján két csoportba osztják, ahol 10 perc időt kapnak mért köridőt teljesíteni. Innen csoportonként 4 versenyző jut tovább az egyenes kiesés szakaszba (negyeddöntő, elődöntő). A folyamat végére 2 pilóta marad a döntőre, akik esélyesek a pole-pozíció megszerzésére.
 Az autók alapteljesítményét 20 kW-tal megnövelték, így már 220 KW-tal működtek. Az "Attack Mode" teljesítményét is megnövelték 15 KW-tal.
 Szintén új szabály, hogy a biztonsági autós fázisok alatt mindig hozzáadtak a versenytávhoz maximum 10 percet, függően attól, hogy hány percig tartott a 45 perces +1 körös futamon a SC-szakasz. A bajnokság hivatalos új biztonsági autó beszállítója 2022-től a Porsche lett.

Versenynaptár 
A következő ePrix-ek kaptak helyet a 2021–2022-es naptárban:

Változások 
 A dél-koreai Szöul ePrix először a 2019–20-as menetrendeben is szerepelt, azonban azóta kétszer is törölni kellett a koronavírus-járvány miatt. A tervek szerint  2021–22-es kiírásban megtudják rendezni.
 Az egyetlen épített pályás helyszín, az Autódromo Hermanos Rodríguez visszatér 2022-re, miután egy évvel korábban szintén a sok fertőzés miatt a mexikói futam ideiglenesen átkerült az Autódromo Miguel E. Abedre.
 A spanyolországi Circuit Ricardo Tormo is kikerült a tervezetből.
 A mezőny újra ellátogat Kanadába, ezúttal a Vancouver utcai pályára, ahol korábban 2004-ig bezárólag Champ Car és IndyCar futamokat bonyolítottak le.
 2021. október 15-én frissítették a naptárat, amely miatt Fokváros elveszítette a helyét ismeretlen okok miatt. Helyette Indonézia fővárosa, Jakarta került be.
 2021. december 15-én a szervezők ismét korrigáltak a kalendáriumon. Ebből kiderült, hogy Kína sorozatban harmadik éve esett ki és Róma, valamint Berlin is dupla fordulót kapott. Utóbbi ugyanazon a vonalvezetésen, de két ellenkező irányban jelölte ki az útvonalat.

Változások szezon közben 
 2022. április 23-án nyilvánosságra hozták Vancouver törlését, mivel különböző hatósági és egyéb engedélyek miatt nem jött létre az egyezség.
 Májusban beillesztették Marrákest, így a versenyzők több mint két év kihagyás után visszatértek Marokkóba, Afrikába.

Eredmények

Összefoglaló

Versenyzők

Csapatok

Megjegyzések 
 - A két versenyt ugyanazon a vonalvezetésen rendezték, azonban két ellenkező irányba.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Stoffel Vandoorne kapta, mivel Sam Bird a FanBoost segítségével érte el a leggyorsabb köridőt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Nyck de Vries kapta, mivel Lucas di Grassi a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Nick Cassidy kapta, mivel Lucas di Grassi a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Pascal Wehrlein kapta, mivel Lucas di Grassi a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Edoardo Mortara kapta, mivel Nick Cassidy a legjobb 10-en kívül zárt.
 - A pole-pozíciót António Félix da Costa kapta, mivel Nick Cassidy több büntetést is kapott.
 - A leggyorsabb körért járó pontot Jake Dennis kapta, mivel Nick Cassidy a legjobb 10-en kívül zárt.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Formula–E szezonok
Formulae
Formulae